Die isländische Sport- und Olympiavereinigung (isl. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands) wurde 1921 gegründet und 1935 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler aus Island vier olympische Medaillen erringen (2 × Silber und 2 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Vilhjálmur Einarsson – Leichtathletik (0-1-0)
Melbourne 1956: Silber, Dreisprung, Männer
 Bjarni Friðriksson – Judo (0-0-1)
Los Angeles 1984: Bronze, Halbschwergewicht (- 90 kg), Männer
 Vala Flosadóttir – Leichtathletik (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Stabhochsprung, Frauen
 Handballnationalmannschaft der Männer (0-1-0)
Peking 2008: Silber, Handball, Männer

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Islands

Weblinks 
 National Olympic and Sports Association of Iceland

!Medaillengewinner
Island
Olympische Medaillengewinner Island